Amor Louco é o quarto álbum de estúdio da Brasil ian post-punk banda Fellini. Foi lançado em 15 de fevereiro de 1990 por gravadora independente agora extinta Wop Bop-Recordes e re-lançado em CD em 2001 por outra gravadora independente, RDS. Foi originalmente último álbum de Fellini, devido à sua dissolução no ano seguinte; no entanto, eles reuniram-se em 2001 e lançou outro álbum, Amanhã É Tarde. Depois de sua ausência do álbum anterior, Jair Marcos retornou como o guitarrista, tendo assim line-up original de Fellini mais uma vez.

 Amor Louco  é caracterizada pela instrumentação pós-punk-esque "scuzzy" diminuída, em vez da adopção de um estilo mais light-hearted que lembra samba-rock, bossa nova  e MPB. É também seu primeiro álbum com letras escritas em Inglês, sendo elas "Chico Buarque Song" e "Love Till The Morning".

A faixa "LSD" narra uma experiência frontman Cadão Volpato teve quando ele usou ácido lisérgico dietilamida.

Faixas
 Chico Buarque Song
 Amor Louco
 Clepsidra
 Cidade Irmã
 LSD
 Você É Música
 Love Till The Morning
 Grandes Ilusões
 Samba Das Luzes
 Cittá Piú Bella
 Kadinsky Song
 É o Destino (faixa bônus)
 Aeroporto (faixa bônus)

Músicos 
 Cadão Volpato — voz, gaita, teclados
 Jair Marcos — violão, coro
 Ricardo Salvagni — baixo, programação ritmica
 Thomas Pappon — violão, coro, programação rítmica

Músicos adicionais 
 Tancred Pappon — cavaquinho (nas faixas 6 e 9)
 Karla Xavier — voz feminina (na faixa 9)
 R.H. Jackson — programação rítmica (na faixa 7)

Créditos 
 Gravado de Junho a Novembro de 89 no OBJ Estúdio (16 canais), São Paulo
 Celia Saito  — fotos
 Cadão Volpato — capa (desenhos)
 N artes — arte final
 R.H. Jackson e Fellini — produção e mixagem
 Benoni Rubmaier — remasterização (versão em cd)
 Remasterizado nos estudios Y B
 Alex Cecci — A & R
 Adaptação e Fotolito — 23 design
 1989 fim do muro de Berlim

Álbuns de 1990
Álbuns de Fellini